Перо́б (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Турне. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65357.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 110 км юго-западнее Тулузы, в 15 км к востоку от Тарба.

Коммуна расположена в местности Бигорр. На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 141 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 91 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 70 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 65,4 %). Из 70 активных жителей работали 62 человека (35 мужчин и 27 женщин), безработных было 8 (3 мужчин и 5 женщин). Среди 21 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи